В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Сільвія Ганіка (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (фінал)
  Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

 Енн Сміт (1-ше коло)
 Регіна Маршикова (півфінал)
 Відсутня
 Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Open